Paparazzo est le nom d’un personnage (photographe) dans le film La dolce vita de Federico Fellini.
Ce mot est souvent utilisé dans sa forme plurielle paparazzi, pour désigner les photographes ayant pour domaine de prédilection la vie privée des célébrités.